

Cinéma 

 Amoureux fou (Innamorato pazzo), un film italien de Franco Castellano et Giuseppe Moccia sorti en 1981 ;
 Amoureux fou, un film québécois de Robert Ménard sorti en 1991.

Musique 

 Amoureux fous, chanson de 1983 interprétée en duo par Julie Pietri et Herbert Léonard.